Geografia:
 Fullerton (Califòrnia), localitat estatunidenca
 Fullerton (Dakota del Nord), localitat estatunidenca
 Fullerton (Louisiana), localitat estatunidenca
 Fullerton (Nebraska), localitat estatunidenca
 Biografies:
 Charles Gordon Fullerton (Rochester, 1936 - Lancaster, 2013), astronauta estatunidenc
 Spencer Fullerton Baird (1823 - 1887), ornitòleg i ictiòleg estatunidenc